Эль-Пинар-де-Эль-Иерро () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Иерро. Занимает площадь 80,66 км². Население — 1 801 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 27 км.

Покровителем города считается Антонио Абад.

История 
Город основан в 15 году.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Comisión promotora para la segregación de El Pinar
 Open Fotosub Isla de El Hierro

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе